Brezovica se poate referi la:

Croația
 Brezovica - Comuna Gradina
 Brezovica - Comuna Marijanci
 Brezovica - Zagreb
 Brezovica Petrovska
 Brezovica Žumberačka

Kosovo
 Brezovica, Kosovo, sat din comuna Štrpce

Muntenegru
 Brezovica, insulă din Lacul Skadar

Serbia

 Brezovica - Comuna Čačak
 Brezovica - Comuna Gornji Milanovac
 Brezovica - Comuna Trstenik
 Brezovica - Comuna Ub
 Brezovica - Comuna Vlasotince
 Nova Brezovica, sat din comuna Vranje
 Stara Brezovica, sat din comuna Vranje

Slovacia
 Brezovica, Sabinov, sat din Districtul Sabinov 
 Brezovica, Tvrdošín, sat din Districtul Tvrdošín

Slovenia
 Blatna Brezovica, localitate din comuna Vrhnika, centrul Sloveniei
 Brezovica na Bizeljskem, localitate din comuna Brežiče, sud-estul Sloveniei
 Brezovica pri Borovnici, localitate din comuna Borovnica, centrul Sloveniei
 Brezovica pri Črmošnjicah, localitate din comuna Semič, sud-estul Sloveniei
 Brezovica pri Dobu, localitate din comuna Domžale, centrul Sloveniei
 Brezovica pri Gradinu, localitate din comuna Koper, sud-vestul Sloveniei
 Brezovica pri Ljubljani, localitate din comuna Brezovica, centrul Sloveniei
 Brezovica pri Medvodah, localitate din comuna Medvode, centrul Sloveniei
 Brezovica pri Metliki, localitate din comuna Metlika, sud-estul Sloveniei
 Brezovica pri Mirni, localitate din comuna Mirna, sud-estul Sloveniei
 Brezovica pri Predgradu, localitate din comuna Kočevje, sud-estul Sloveniei
 Brezovica pri Stopičah, localitate din comuna Novo Mesto, sud-estul Sloveniei
 Brezovica pri Trebelnem, localitate din comuna Mokronog–Trebelno, sud-estul Sloveniei
 Brezovica pri Zlatem Polju, localitate din comuna Lukovica, nord-estul Sloveniei
 Brezovica v Podbočju, localitate din comuna Krško, sud-estul Sloveniei
 Brezovica, Hrpelje–Kozina, localitate din comuna Hrpelje–Kozina, sud-vestul Sloveniei
 Brezovica, Radovljica, localitate din comuna Radovljica, nord-vestul Sloveniei
 Brezovica, Šmarješke Toplice, localitate din comuna Šmarješke Toplice, sud-estul Sloveniei
 Brezovica, Velika Polana, localitate din comuna Velika Polana, nord-estul Sloveniei
 Dolenja Brezovica, Brezovica, localitate din comuna Brezovica, centrul Sloveniei
 Dolenja Brezovica, Šentjernej, localitate din comuna Šentjernej, sud-estul Sloveniei
 Gorenja Brezovica, Brezovica, localitate din comuna Brezovica, centrul Sloveniei
 Gorenja Brezovica, Šentjernej, localitate din comuna Šentjernej, sud-estul Sloveniei
 Comuna Brezovica

Vezi și
 Brezovice